

Thomas Gresham
 Thomas Gresham (1519-1579), Brits financier
 Wet van Gresham, door hem ontdekt
 Gresham College, door hem gesticht

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Gresham (Nebraska)
 Gresham (Oregon)
 Gresham (Wisconsin)

Andere
 Gresham (Engeland)
 Gresham (schip), een kotter van de Amerikaanse kustwacht die de SS Republic II sleepte na de aanvaring in 1909